The Brave One ist der englische Originaltitel folgender Filme:

 Roter Staub (1957) von Regisseur Irving Rapper
 Die Fremde in dir (2007) von Regisseur Neil Jordan